Neon Genesis Evangelion, sèrie d'anime i manga creada al Japó
 NGE també és una abreviatura de N-Gage, consola portàtil fabricada per Nokia